Métivier est un nom de famille, attesté notamment en France. Il signifie « moissonneur ». 

 Auguste Métivier (1827-1893), médecin et élu local : la place Auguste-Métivier du  de Paris perpétue son souvenir.
 Francis Métivier : auteur de Rock’n philo (ouvrage paru en 2011). 
 Georges Métivier, né rue de la Fontaine, Saint-Pierre-Port (Guernesey), le 28 ou  et mort le  à Saint-Martin (Guernesey), est un poète guernesiais.
 Guy Métivier (né en 1950), mathématicien français.
 Jean-Baptiste Métivier, né Rennes, 1781 et mort 1853 à Munich, est un architecte franco-allemand.
 Jules Métivier : la rue Juste-Métivier du  de Paris porte le nom de ce propriétaire. 
 Serge Métivier (1954-) est un caricaturiste et musicien.
 
 Arnaud Méthivier (1971- ), dit Nano, est un accordéoniste, chanteur, compositeur de jazz et de musique improvisée, et accompagnateur de musique de variétés. 
 Hubert Méthivier (1903-1986), historien.

Références 

 . 
 . 

Patronyme français